Роули () — британская фамилия и образованный от неё топоним.

Топоним 
 Рифы Роули — группа рифов в Индийском океане, принадлежащая Австралии.
 Роули — остров Канадского Арктического архипелага.

Фамилия

Британский дворянский род 
Роули — британский дворянский род, из которого происходил ряд флотоводцев:
 Роули, Уильям (1690—1768) — британский адмирал флота.
 Роули, Джошуа (1730—1790) — британский вице-адмирал, сын предыдущего.
 Роули, Бартоломью (1764—1811) — британский полный адмирал, сын Джошуа Роули. 
 Роули, Джозайя (1765—1842) — британский вице-адмирал, внук Уильяма Роули.
 Роули, Самуэль (1774—1846) — британский контр-адмирал, брат Джозайи Роули.
 Роули, Чарльз (1770—1845) — британский полный адмирал, внук Уильяма Роули.

Другие 
 Роули, Алек (1892—1958) — английский композитор.
 Роули, Артур (1926—2002) — английский футболист.
 Роули, Грегг (род. 1947) — американский клавишник, поэт и органист.
 Роули, Гарри (1904—1982) — английский футболист, нападающий.
 Роули, Гордон Дуглас (род. 1921) — английский ботаник, один из ведущих специалистов по суккулентным растениям.
 Роули, Джек (1920—1998) — английский футболист.
 Роули, Дженет (1925—2013) — американский генетик.
 Роули, Джефф (род. 1976) — американский скейтбордист.
 Роули, Мэттью (род. 1993) — канадский прыгун с трамплина.
 Роули, Сесиль (1891-1938) — доминикский политик, национальный герой Доминики.
 Роули, Стэнли (1876—1924) — австралийский легкоатлет.

Примечания